Nyssia graecaria är en fjärilsart som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval. Nyssia graecaria ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
graecaria